Der Distrikt East Sikkim () ist ein Distrikt im indischen Bundesstaat Sikkim. Sitz der Distriktverwaltung ist Gangtok.

Geografie 
Der Distrikt East Sikkim erstreckt sich über den Südosten des Bundesstaats Sikkim. Die Fläche beträgt 954 km².
Der Distrikt grenzt im Westen an South Sikkim, im Norden an North Sikkim, im Nordosten an Tibet (VR China), im Südosten an Bhutan sowie im Süden an den Distrikt Darjeeling (Bundesstaat Westbengalen). Das Gebiet umfasst das Bergland südlich des Hochhimalaya und wird vom Flusstal der Tista im Westen begrenzt. Im südlichen Distriktbereich liegt das Flusstal des Rangpo Chhu.

Bevölkerung 
Nach der Volkszählung 2011 hat der Distrikt East Sikkim 283.583 Einwohner. Bei 297 Einwohnern pro Quadratkilometer ist der Distrikt dicht besiedelt. Der Distrikt ist überwiegend ländlich geprägt. Von den 283.583 Bewohnern wohnen 161.096 Personen (56,81 %) auf dem Land und 122.487 Menschen in städtischen Gemeinden.

Der Distrikt East Sikkim gehört zu den Gebieten Indiens, die stark von Angehörigen der „Stammesbevölkerung“ (scheduled tribes) besiedelt sind. Zu ihnen gehörten (2011) 78.436 Personen (27,66 Prozent der Distriktsbevölkerung). Zu den Dalit (scheduled castes) gehörten 2011 15.305 Menschen (5,40 Prozent der Distriktsbevölkerung).

Bevölkerungsentwicklung 
Wie überall in Indien wächst die Einwohnerzahl im Distrikt East Sikkim seit Jahrzehnten stark an. Die Zunahme betrug in den Jahren 2001–2011 fast 16 Prozent (15,73 %). In diesen zehn Jahren nahm die Bevölkerung um über 38.000 Menschen zu. Die Entwicklung verdeutlicht folgende Tabelle:

Bedeutende Orte 
Im Distrikt gibt es mit dem Distrikthauptort Gangtok und mit Rangpo zwei Orte mit mehr als 10000 Einwohnern. Statistisch gesehen gelten allerdings die zwei Siedlungen Rhenak und Singtam auch als Städte (notified towns).

Bevölkerung des Distrikts nach Geschlecht 
Der Distrikt hatte – für Indien üblich – stets mehr männliche als weibliche Einwohner. Der Männerüberschuss lag selbst für indische Verhältnisse weit über dem Durchschnitt. Doch in den letzten Jahren sinkt der Männerüberschuss wieder. Bei den jüngsten Bewohnern (unter 7 Jahren) liegen die Anteile bei 51,02 % männlichen zu 48,98 % weiblichen Geschlechts.

Bevölkerung des Distrikts nach Sprachen 
Die Bevölkerung des Distrikts East Sikkim ist sprachlich gemischt. Eine klare Mehrheit spricht allerdings Nepali. Den drei stärksten Sprachgruppen Nepali, Hindi und Bhotia gehören aber fast 83 Prozent der Einwohnerschaft an. In der Sub-Division Gangtok sprechen 137.291 Personen (62,56 Prozent der Bewohner) Nepali, 21.934 Personen, (9,99 Prozent der Bewohner) Hindi, 18.910 Personen (8,62 Prozent der Bewohner) Bhotia, 8.390 Personen (3,82 Prozent der Bewohner) Lepcha, 5.490 Personen (2,50 Prozent der Bewohner) Bhojpuri (Hindi-Sprache), 2.771 Personen (1,26 Prozent der Bewohner) Tamang und 2.106 Personen (0,96 Prozent der Bewohner) Limbu. In der Sub-Division Pakyong sprechen 26.710 Personen (73,40 Prozent der Bewohner) Nepali, 3.180 Personen (8,74 Prozent der Bewohner) Bhotia, 1.331 Personen (3,66 Prozent der Bewohner) Tamang, 1.257 Personen (3,45 Prozent der Bewohner) Limbu und 896 Personen (2,46 Prozent der Bewohner) Hindi. In der Sub-Division Rongli sprechen 22.000 Personen (79,30 Prozent der Bewohner) Nepali, 1.651 Personen (5,95 Prozent der Bewohner) Hindi, 1.018 Personen (3,67 Prozent der Bewohner) Bhotia, 565 Personen (2,04 Prozent der Bewohner) Rai und 564 Personen (2,03 Prozent der Bewohner)
Bhojpuri. Die am weitesten verbreiteten Sprachen zeigt die folgende Tabelle:

Bevölkerung des Distrikts nach Bekenntnissen 
Eine klare Mehrheit der Bewohner sind Hindus (Hindi, Mehrheit bei den Limbu und Nepali). Buddhisten (Bhotia, Mehrheiten bei den Lepcha und Tamang) und Christen (Minderheiten bei den Bhotia, Lepcha, Limbu und Tamang) sind bedeutende religiöse Minderheiten. Zu den kleineren religiösen Minderheiten zählen Sikhs und Muslime. Die genaue religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung zeigt folgende Tabelle:

Bildung 
Dank bedeutender Anstrengungen ist die Alphabetisierung in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Im städtischen Bereich können fast 90 Prozent der Einwohnerschaft lesen und schreiben. Auf dem Land können immerhin vier von fünf Personen lesen und schreiben. Typisch für indische Verhältnisse sind die starken Unterschiede zwischen den Geschlechtern und der Stadt-/Landbevölkerung.

Verwaltungsgliederung 
Der Distrikt war bei der letzten Volkszählung 2011 in drei Sub-Divisions aufgeteilt. Nämlich in Gangtok, Pakyong und Rongli.

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Distrikt in Sikkim